Francesco Cozza kan syfta på:

 Francesco Cozza (konstnär) (1605–1682)
 Francesco Cozza (fotbollsspelare) (född 1974)